De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 1998 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1998. De race werd verreden op 23 augustus 1998 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1998
Tsjechië